Алексей Анатольевич Семёнов () — российский хоккеист, защитник; тренер.

Биография 
Родился и вырос в Мурманске. Воспитанник мурманского клуба «Судоверфь». Первый тренер — Валерий Фёдорович Ануфриев.

В 1997 году начал свою карьеру в московских «Крыльях Советов», в следующем сезоне провёл 19 игр за СКА-2. Позже уехал в Северную Америку, на драфте НХЛ 1999 года был выбран под общим 36-м номером клубом «Эдмонтон Ойлерз», в основном составе которого дебютировал в сезоне 2002/03.

В локаутный сезон 2004/05 выступал за петербургский СКА. После возвращения в НХЛ был почти сразу обменян во «Флориду Пантерз». В 2004 году выступал в составе сборной России на Еврохоккейтуре.

В сезоне 2006/07 сыграл 20 матчей за «Салават Юлаев». Следующие два года провёл в «Сан-Хосе Шаркс», откуда окончательно вернулся в Россию, став в 2009 году игроком сначала московского «Динамо», а затем СКА. В составе армейцев в 2010 году Семёнов завоевал Кубок Шпенглера, а в 2013 году стал бронзовым призёром чемпионата России и обладателем Кубка Континента.

В сезоне 2014/15 выступал за ХК «Сочи», затем два сезона являлся капитаном подмосковного «Витязя». С 2018 по 2021 годы выступал в Уфе за «Салават Юлаев». После окончания сезона 2020/21 завершил профессиональную карьеру и стал тренером.

3 июня 2021 года вошёл в тренерский штаб московского «Спартака», став ассистентом главного тренера. По окончании сезона 2021/22 покинул клуб.

Достижения 
 Обладатель Макс Камински Трофи лучшему защитнику Хоккейной лиги Онтарио (2001)
 Участник матча молодых звёзд НХЛ (2004)
 Обладатель Президентского кубка НХЛ (2009)
 Обладатель Кубка Шпенглера (2010)

Статистика

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»